O Campeonato Paraibano de 2009 é a 101ª edição do Campeonato Paraibano de Futebol.

Forma de disputa
Todos os times jogam entre si em dois turnos (ida e volta). Ao final de cada turno, os quatro melhores colocados classificam-se para as semifinais. Estas são disputadas em duas chaves, em jogos de ida e volta. O 1º e o 4º colocados disputam uma das chaves, enquanto o 2º e o 3º compõem a outra. Os melhores colocados de cada semifinal passam para a fase final, que é disputada em dois jogos (ida e volta). Tanto nas semifinais como nas finais de turno, o mando de jogo da segunda partida e a vantagem de dois empates pertencem ao time que obteve melhor colocação, em relação ao seu adversário, no turno em disputa.Se um mesmo time não for vencedor dos dois turnos - o que o tornaria campeão estadual - é realizada a grande final entre os vencedores de cada turno, disputada em dois jogos (ida e volta). O mando de jogo da segunda partida e a vantagem de dois empates são do time que obteve melhor classificação no somatório dos dois turnos. O campeão terá o direito de representar a Paraíba na Série D, no mesmo ano, e a Copa do Brasil, no ano seguinte.

Participantes

1º turno

Classificação

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

Semifinal

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final do 1º Turno

2º turno

Classificação

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

Semifinal

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final do 2º Turno

Grande Final

Classificação Final

Ver também 
Campeonato Paraibano de Futebol
Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
Copa Paraíba de Futebol
Federação Paraibana de Futebol

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2009 no Brasil